A rua Tuiuti é um dos principais logradouros da cidade de São Paulo, sendo também uma de suas vias locais, cruzando três distritos: Vila Maria, Tatuapé e Água Rasa. É uma rua descontínua, dividida em cinco trechos fisicamente distintos e passando por três zonas geográficas da cidade: norte, nordeste e leste.

Primeiro trecho 
A rua tem início como uma travessa indireta da Av. Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, no Parque Novo Mundo (zona norte) - curiosamente, a rua começa efetivamente como continuação do pátio de estacionamento de um terminal de cargas localizado nesta rua, estendendo-se por mais alguns metros, onde estão localizadas plantas de operadores logísticos, até terminar na Marginal Tietê.

Segundo trecho 
Da Marginal Tietê até a Avenida Celso Garcia, já no distrito do Tatuapé; está localizado o Parque do Piqueri e alguns condomínios residenciais de alto padrão construídos em meados da década de 2000, substituindo antigos galpões industriais. Ainda persistem algumas casas antigas e cortiços, alguns em demolição.

Terceiro trecho 
Da Avenida Celso Garcia até a Radial Leste; é onde está localizado o Colégio Espírito Santo e o Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, além de estabelecimentos de comércio local.

Quarto trecho 
Da Radial Leste até a rua Padre Adelino: é onde está localizado o Shopping Metrô Tatuapé e a Praça Sílvio Romero, é também o trecho mais deteriorado da rua; com alta concentração de camelôs, comércio de produtos piratas e movimento intenso de pedestres. Esse trecho é onde se concentra o comércio popular do Tatuapé, tendo estabelecimentos como as Casas Bahia, Instituto Embelleze e o Magazine Luiza.

Quinto trecho 
Da rua Padre Adelino até a praça Ituzaingó, onde a rua termina (distrito da Água Rasa): trecho de comércio mais sofisticado, com alguns bares e restaurantes, e também lojas de confecções e produtos eletrônicos, além do colégio estadual Ascendino Reis. Esse trecho é ocupado por feira livre aos domingos.

Ruas da cidade de São Paulo